Aissa (en francès Aixe-sur-Vienne) és un municipi francès, situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Großhabersdorf
  Święciechów

Referències 

Municipis de l'Alta Viena